Frøning – abitanti di Nord-Fron
Frøning – abitanti di Sør-Fron